Condado de Young, pode se referir a:
 Condado de Young (Texas)
 Condado de Young (Nova Gales do Sul)
 Condado de Young (Austrália do Sul)